EL término Krasni Oktiabr (en moldavo: Crasnîi Octeabri,, . "Octubre Rojo", en referencia a la Revolución de Octubre) puede referirse a:

Localidades

Krasni Oktiabr (Bélgorod), localidad del óblast de Bélgorod, en Rusia.
Krasni Oktiabr (Krymsk, Krasnodar), localidad del raión de Krymsk del krai de Krasnodar, en Rusia
Krasni Oktiabr (Temriuk, Krasnodar), localidad del raión de Temriuk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Krasni Oktiabr (Kurgán), localidad del óblast de Kurgán, en Rusia.
Krasni Oktiabr (Fiódorovskoye, Yelets, Lípetsk), localidad del municipio Fiódorovskoye del raión de Yelets del óblast de Lípetsk, en Rusia.
Krasni Oktiabr (Pishchulino, Yelets, Lípetsk), localidad del municipio de Pishchulino del raión de Yelets del óblast de Lípetsk, en Rusia.
Krasni Oktiabr (Perm), localidad del óblast de Perm, en Rusia.
Krasni Oktiabr (Rostov), localidad del óblast de Rostov, en Rusia.
Krasni Oktiabr (Sarátov), localidad del óblast de Sarátov, en Rusia.
Krasni Oktiabr (Tartaristán), localidad de la república de Tartaristán, en Rusia.
Krasni Oktiabr (Tula), localidad del óblast de Tula, en Rusia.
Krasni Oktiabr (Uliánovsk), localidad del óblast de Uliánovsk, en Rusia.
Krasni Oktiabr (Vladímir), localidad del óblast de Vladímir, en Rusia.
Krasni Oktiabr (Alekséyevskaya, Volgogrado), localidad del raión de Alekséyevskaya del óblast de Volgogrado, en Rusia.
Krasni Oktiabr (Srédniaya Ájtuba, Volgogrado), localidad del raión de Srédniaya Ájtuba del óblast de Volgogrado, en Rusia.
Krasni Oktiabr (Palásovka, Volgogrado), localidad del raión de Palásovka del óblast de Volgogrado, en Rusia.

Transnistria 
Crasnîi Octeabri, localidad de Transnistria.

Krasni Oktiabr (Makéyevka, Donetsk), localidad del municipio de Makéyevka en el óblast de Donetsk, en Ucrania.
Krasni Oktiabr (Telmanove, Donetsk), localidad del raión de Telmanove en el óblast de Donetsk, en Ucrania.

Otros 

Octubre Rojo, fábrica metalúrgica de Volgogrado, Rusia.
Krasni Oktiabr (confitería), fabricante ruso de confitería. 
Para su equivalente en bielorruso, véase Chyrvony Katrychnik